

Patronymie 
 Anthony McAuliffe (1898-1975) était un général américain ;
 Christa McAuliffe (1948-1986) était une institutrice et spationaute américaine, décédée dans l'explosion de la navette spatiale Challenger ;
 Frank McAuliffe (1926-1986), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Terry McAuliffe est un homme politique américain.

Homonymie de patronyme